Лавдо́вский — фамилия.

Известные носители:
 Лавдовский, Виктор Владимирович (1908—1990) — советский астроном.
 Лавдовский, Владимир Александрович (1864—1932) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Лавдовский, Михаил Доримедонтович (1846—1902) — русский гистолог и эмбриолог, профессор Императорской медико-хирургической академии.
 Лавдовский, Феодосий Александрович (1858—1923) — русский художник, живописец, сценограф. 
 Лавдовская, Анна Фёдоровна (Граверт-Лавдовская) (1868—1946) — русская пианистка, педагог и музыкальный деятель.